Сент-Анжель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сент-Анжель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сент-Анжель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом